То́зи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Този, Паоло (1826—1906) — католический епископ, ординарий епархии Лахора.
 Този, Паскуале (1837—1898) — прелат Римско-католической церкви.
 Този, Пьер Франческо (1654—1732) — итальянский певец-сопранист, композитор и музыковед. Сын Джузеппе Феличе Този.
 Този, Пьеро (1927—2019) — итальянский художник по костюмам.
 Този, Джузеппе Феличе (1619—1693) — композитор и органист.
 Този, Франко (ит., 1850—1898) — итальянский инженер, предприниматель и политик.
 Този, Эудженио (1864—1929) — итальянский кардинал.